Volovljek heißen folgende geographische Objekte:

 Volovljek (Pass), 1029 m, Steiner Alpen zwischen Laibacher Becken und oberstem Savinjatal, Slowenien
 Volovljek (Črna), Nebenbach der Črna (zur Kamniška Bistrica), Slowenien